

Miejscowości na Ukrainie 
 Krasnowola (Красноволя) – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie kowelskim
 Krasnowola – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim
 Krasnowola – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie maniewickim

Zobacz też 
 Krasnowola – osiedle w Warszawie, w dzielnicy Ursynów